Velika nagrada Španije 2006 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 14. maja 2006.

Rezultati

Kvalifikacije 

Opomba
 Jacques Villeneuve je bil kaznovan s pribitkom desetih mest zaradi menjave motorja, ki se je poškodoval pri transportu v Barcelono, tako da je moral žačeti dirko z 22. štartnega mesta.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Fernando Alonso
| Renault
| 66
| 1:26:21,759
| 1
| 10
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 66
| + 18,502 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 2
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 66
| + 23,951 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 66
| + 29,853 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 3
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 66
| + 56,875 s
| 9
| 4
|-
! 6
| 12
|  Jenson Button
| Honda
| 66
| + 58,347 s
| 8
| 3
|-
! 7
| 11
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 65
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 8
| 16
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 65
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 9
| 9
|  Mark Webber
| Williams-Cosworth
| 65
| +1 krog
| 11
|
|-
! 10
| 8
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 65
| +1 krog
| 7
|
|-
! 11
| 10
|  Nico Rosberg
| Williams-Cosworth
| 65
| +1 krog
| 13
|
|-
! 12
| 17
|  Jacques Villeneuve
| BMW Sauber
| 65
| +1 krog
| 22
|
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 14
|
|-
! 14
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 21
|
|-
! 15
| 20
|  Vitantonio Liuzzi
| Toro Rosso-Cosworth
| 63
| Hidravlika
| 15
|
|-
! 16
| 18
|  Tiago Monteiro
| MF1-Toyota
| 63
| +3 krogi
| 17
|
|-
! 17
| 22
|  Takuma Sato
| Super Aguri-Honda
| 62
| +4 krogi
| 19
|
|-
! Ods
| 19
|  Christijan Albers
| MF1-Toyota
| 48
| Zlomljeno krilce
| 18
|
|-
! Ods
| 21
|  Scott Speed
| Toro Rosso-Cosworth
| 47
| Motor
| 16
|
|-
! Ods
| 7
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 31
| Elektronika
| 6
|
|-
! Ods
| 4
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 17
| Zavrten
| 12
|
|-
! Ods
| 23
|  Franck Montagny
| Super Aguri-Honda
| 10
| Pog. gred
| 20
|
|}

Opombe 

Vodilni: Fernando Alonso 1–17, 24–40, 47–66 (54); Michael Schumacher 19–23, 41–46 (11); Giancarlo Fisichella 18 (1).

Formula 1 sezona 2006
2006